Змагання з легкої атлетики в десятиборстві серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять 17 і 18 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Формат змагань 
Змагання з десятиборства проводяться лише серед чоловіків і складаються з десяти легкоатлетичних дисциплін. За кожну з дисциплін учасники отримують очки; чим вище місце посідає спортсмен, тим більше очок він отримує. Потім ці десять результатів додаються і перемагає учасник з найвищою сумою.

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань 

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Біг на 100 метрів 
Вітер:Забіг 1: +0.5 m/s, Забіг 2: −0.4 m/s, Забіг 3: −0.8 m/s, Забіг 4: −0.1 m/s

Стрибки в довжину 
Змагання зі стрибків у довжину пройшли 17 серпня о 10:35 за місцевим часом.

Примітка: Еелко Сінтніколас з Нідерландів не змагався.

Штовхання ядра 
Змагання зі штовхання ядра відбулись 17 серпня о 12:15 за місцевим часом.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
! Місце !! Група !! Спортсмен !! Країна !! #1 !! #2 !! #3 !! Результат !! Очки !! Примітки !! Загаломочок !! Загальнемісце
|-
|1 || A || align=left|Kévin Mayer || align=left| || 15.76 || x || – || 15.76 || 836 || || 2699 || 3
|-
|2 || B || align=left|Бастьєн Озель || align=left| || 15.41 || x || x || 15.41 || 815 || SB || 2468 || 17
|-
|3 || A || align=left|Луїс Альберто де Араужо || align=left| || 14.45 || 14.63 || 15.26 || 15.26 || 806 || SB || 2648 || 4
|-
|4 || A || align=left|Adam Helcelet || align=left| || 15.11 || 14.65 || 15.03 || 15.11 || 796 || || 2541 || 11
|-
|5 || B || align=left|Артур Абеле || align=left| || x || 15.03 || x || 15.03 || 792 || || 2489 || 15
|-
|6 || B || align=left|Джеремі Тайво || align=left| || 14.92 || 14.33 || x || 14.92 || 785 || SB || 2565 || 9
|-
|7 || B || align=left|Леонід Андрєєв || align=left| || 14.86 || 14.33 || x || 14.86 || 781 || || 2298 || 30
|-
|8 || A || align=left|Ліндон Віктор || align=left| || x || x || 14.80 || 14.80 || 777 || || 2516 || 14
|-
|9 || B || align=left|Курт Фелікс || align=left| || 14.13 || 14.77 || 14.55 || 14.77 || 776 || || 2567 || 8
|-
|10|| A || align=left|Ештон Ітон || align=left| || 14.72 || 14.73 || 14.58 || 14.73 || 773 || || 2803 || 1
|-
|11 || A || align=left|Yordanis García || align=left| || 14.58 || 14.37 || 14.39 || 14.58 || 764 || SB || 2441 || 19
|-
|12 || B || align=left|Олексій Касьянов || align=left| || x || 14.50 || x || 14.50 || 759 || || 2614 || 6
|-
|13 || B || align=left|Leonel Suárez || align=left| || 13.77 || 14.27 || 14.11 || 14.27 ||| 745 || SB || 2406 || 22
|-
|14 || B || align=left|Mihail Dudaš || align=left| || 13.96 || 14.23 || x || 14.23 || 742 || || 2524 || 12
|-
|15 || B || align=left|Кай Казмірек || align=left| || 14.15 || 14.20 || 13.87 || 14.20 || 741 || || 2633 || 5
|-
|16 || B || align=left|Paweł Wiesiołek || align=left| || 13.38 || x || 14.17 || 14.17 || 739 || SB || 2377 || 25
|-
|17 || B || align=left|Кейсуке Усіро || align=left| || 13.91 || 14.14 || 14.03 || 14.14 || 737 || || 2306 || 28
|-
|18 || B || align=left|Віллем Коерцен || align=left| || 14.00 || x || x || 14.00 || 728 || SB || 2371 || 26
|-
|19 || A || align=left|Пітер Браун || align=left| || 13.77 || 13.90 || x || 13.90 || 722 || || 2523 || 13
|-
|20 || B || align=left|Карл Роберт Салурі || align=left| || 13.88 || 13.74 || 13.55 || 13.88 || 721 || ||2440 || 20
|-
|21 || A || align=left|Ларбі Буррада || align=left| || 13.47 || 12.74 || 13.78 || 13.78 || 715 || SB || 2572 || 7
|-
|22 || A || align=left|Пау Тоннесен || align=left| || x || 13.69 || x || 13.69 || 709 || || 2393 || 24
|-
|23 || B || align=left|Даміан Ворнер || align=left| || 13.53 || 12.62 || 13.66 || 13.66 || 708 || || 2708 || 2
|-
|24 || B || align=left|Jiří Sýkora || align=left| || 13.04 || 13.45 || x || 13.45 || 695 || || 2336 || 27
|-
|25 || A || align=left|Зак Зімек || align=left| || 12.96 || 13.44 || 13.32 || 13.44 || 694 || || 2552 || 10
|-
|26 || A || align=left|Домінік Дістелбергер || align=left| || 13.15 || 13.23 || 13.40 || 13.40 || 692 || || 2482 || 16
|-
|27 || A || align=left|Ріко Фраймут || align=left| || 12.75 || 13.25 || 13.27 || 13.27 || 684 || || 2460 || 18
|-
|28 || A || align=left|Thomas Van der Plaetsen || align=left| || 12.84 || x || 12.56 || 12.84 || 657 || || 2440 || 21
|-
|29 || A || align=left|Акіхіко Накамура || align=left| || 12.00 || 11.36 || 11.92 || 12.00 || 606 || || 2303 || 29
|-
|30 || A || align=left|Седрік Даблер || align=left| || 11.49 || 11.38 || 11.43 || 11.49 || 575 || || 2394 || 23
|-
|31 || A || align=left|Майсел Уйбо || align=left| || x || x || x || 'NM || 0 || || 1672 || 31
|}

 Стрибки у висоту 
Змагання зі стрибків у висоту відбулись 17 серпня о 17:45 за місцевим часом.Примітка: Леонід Андрєєв з Узбекистану, Ріко Фраймут з Німеччини і Віллем Коерцен з південної Африки не змагались. Біг на 400 
Змагання з бігу на 400 метрів відбулись 17 серпня о 21:30 за місцевим часом.Примітка: Пітер Браун з Нідерландів не змагався. Біг на 110 метрів з бар'єрами 
Змагання з бігу на 110 метрів з бар'єрами відбулись 18 серпня о 09:30 за місцевим часом.

 Метання диска 
Змагання з метання диска відбулись 18 серпня о 10:25 за місцевим часом.

 Стрибки з жердиною 
Змагання зі стрибків з жердиною відбулись 18 серпня о 13:25 за місцевим часом.Примітка: Олексій Касьянов з України не змагався. Метання списа 
Змагання з метання списа відбулись 18 серпня о 18:35 за місцевим часом.Note: Mihail Dudaš of Serbia did not compete.''

Біг на 1500 метрів

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки